

Persone 
François Boucq – fumettista

Luoghi 
Boucq – Comune francese